Штурмовая бригада «Азов» (), до 9 февраля 2023 года Отдельный отряд специального назначения «Азов» (), более известный как полк «Азов» () или батальон «Азов», — подразделение в составе войсковой части 3057 (12-я бригада оперативного назначения НГУ) Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Подразделение было сформировано в мае 2014 года в Мариуполе из добровольцев, объединившихся для борьбы с поддерживаемыми Москвой пророссийскими вооружёнными группировками, которые организовали отделение двух сепаратистских регионов на востоке Украины в 2014 году. Азов был сформирован как батальон Патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины, в сентябре 2014 года был развёрнут в полк, в ноябре 2014 года переведен в состав Национальной гвардии Украины.

«Азов» был одним из самых известных украинских военных формирований, сражавшихся в 2022 году вместе с армией Украины против российских войск на востоке страны. Многие военные «Азова» взяты в плен российскими войсками, когда после почти трехмесячной осады войска РФ захватили Мариуполь в мае.

Подразделение связывают с ультраправой и неонацистской идеологией. Его участников также подозревают в нарушении прав человека в период войны в Донбассе. В начале августа 2022 года Верховный суд России постановил, что полк является террористической организацией. Президент РФ Путин ссылался на наличие подобных подразделений в составе украинских вооруженных сил как на одну из причин вторжения на Украину «с целью … демилитаризовать и денацифицировать Украину». Украина и её союзники говорят, что заявление Путина является вопиющим предлогом для агрессивной войны.

Российская пропаганда часто использует «Азов» как символ якобы господствующего на Украине неонацизма и того, что Украина контролируется «фашистами».

История формирования 

Формирование батальона (позже — полка) «Азов» происходило при активном участии и покровительстве Арсена Авакова.
Став министром внутренних дел Украины в феврале 2014 года, Аваков помог Билецкому (ставшему впоследствии командиром батальона «Азов») получить статус «политического заключённого», выйти из тюрьмы и даже получить воинское звание в структуре МВД. Соратник Билецкого Вадим Троян стал главой Киевского областного управления МВД в столичной области.

13 апреля 2014 Арсен Аваков сообщил о том, что принято решение о создании специальных подразделений патрульно-постовой службы МВД Украины «на основе гражданских формирований».

По информации одного из бывших руководителей батальона Ярослава Гончара, начало существованию батальона «Азов» было положено 4 мая, на совещании, в котором участвовали депутат мариупольского городского совета Александр Ярошенко, активист Автомайдана Ярослав Гончар, народный депутат Украины Олег Ляшко, пресс-секретарь «Социал-Национальной Ассамблеи» Игорь Мосийчук и политик Дмитрий Корчинский. На встрече было решено объединить две группы — активистов Автомайдана и «чёрных человечков» (ультранационалистов) Мосийчука. В состав батальона также вошли киевские ультрас.

Добровольцы, сформировавшие «Азов», объединились для борьбы с поддерживаемыми Москвой пророссийскими сепаратистами, которые организовали отделение двух сепаратистских регионов на востоке Украины в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым.

Подготовка личного состава проходила в городе Бердянске Запорожской области; по информации за 2014 год, этот населённый пункт являлся местом базирования подразделения. Позже основной базой и штабом полка стала дача бывшего президента Украины Януковича в Урзуфе. К концу июня 2014 года численность батальона достигла 500 человек.

Покровительство Авакова позволило батальону наращивать свою численность и получить статус полка через полгода после основания. 17 сентября, по данным страницы батальона на Facebook, батальон «Азов» был преобразован в полк «Азов».

9 октября Аваков заявил, что принято решение о подготовке перевода полка особого назначения МВД «Азов» в состав Национальной гвардии Украины, с доукомплектацией специалистами и техникой, включая артиллерийский дивизион. 10 ноября им был подписан соответствующий приказ.

Осенью 2014 года «Азов», ворвавшись с оружием на территорию избирательной комиссии в ночь выборов и принудив членов комиссии к «честному подсчету голосов», добился победы и депутатского мандата для своего лидера, Андрея Билецкого.

После заключения второго Минского соглашения в 2015 году украинское правительство отвело все добровольческие батальоны, включая полк «Азов», от линии фронта, которые были заменены регулярными частями Вооруженных сил Украины. Основной базой полка стал Урзуф, поселок в Донецкой области.

По словам политолога Адриена Нонжона, после включения полка в состав национальной гвардии он прошел через процесс «профессионализации» и стал подчиняться «очень строгому» дисциплинарному уставу. В 2018 году политолог из Уппсальского университета Ильмари Кяйхко написал, что полк превратился из «революционеров в строительных касках и хоккейных доспехах» в «дисциплинированное военное формирование».

9 февраля 2023 года стало известно, что «Азов» расширили до бригады — после этого численность подразделения увеличится. Силы специальных операций полка стали 3-й отдельной штурмовой бригадой в составе сухопутных войск ВСУ ещё в конце января.

Финансирование и материальное обеспечение 
До начала августа 2014 года «Азов» — тогда ещё батальон — финансировался Игорем Коломойским. 2 августа заместитель главы Днепропетровской ОГА Борис Филатов заявил в Фейсбуке о прекращении финансирования батальонов «Азов» и «Шахтерск» в связи с высказываниями «фашиствующего… Мосийчука» и направленными на самопиар действиями Олега Ляшко. В итоге в августе 2014 года Игорь Мосийчук покинул батальон, после чего финансирование было восстановлено.
Командир полка Андрей Билецкий в августе 2015 года утверждал, что олигархи не финансируют «Азов» и что изначально поддержку полку оказывал бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

Полк получает официальное вооружение в МВД, а также финансируется из бюджета государства. Также основными источниками финансирования и снабжения полка техникой являются частные пожертвования, поддержка волонтёрского движения, благотворительные фонды<ref>{{Cite web |url=http://www.narodniy.org.ua/reports/podyaka-za-7-planshet-vid-azova/ |title=Подяка за 7 планшет від батальйону «Азов» — People’s Project.com |access-date=2014-09-20 |archive-date=2014-09-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140924053551/http://www.narodniy.org.ua/reports/podyaka-za-7-planshet-vid-azova/ |deadlink=no }}</ref> и помощь бизнесменовКто защищает Украину в составе батальонов терробороны. В поддержку полка в городах Украины регулярно проводятся благотворительные концерты.

По словам журналистки издания HBL.fi, солдаты полка «Азов» с передовой возвращаются на базу, расположенную в одной из самых популярных курортных зон Украины. «В регулярной армии Украины условия зачастую гораздо скромнее», — отмечает журналистка.

 Численность и комплектование 

Вначале основу подразделения составили члены расистских и неонацистских организаций «Социал-национальная ассамблея» и «Патриот Украины», возглавляемых Андреем Билецким, активисты «Автомайдана» и различных сотен Самообороны МайданаБатальоны Донбасса: кто воюет за Украину  — Сегодня, 20 Июня 2014. В дальнейшем в подразделение влились представители ультрас футбольных клубов «Динамо» (Киев) и «Шахтёр» (Донецк), члены партии «Братство» Дмитрия Корчинского (так называемая «Сотня Иисуса Христа»), активисты ОУН, члены Казацкого стрелкового братства.

По словам командира специальной роты МВД «Азов» Владимира Шпары, батальон укомплектован «украинскими патриотами, которые уже имеют опыт военной службы». Как сообщил заместитель командира батальона Ярослав Гончар, «основной костяк батальона составляют те же люди, которые вышли 21 ноября на Майдан. Это люди из разных сотен, из Автомайдана». Пресс-секретарь «Азова» Анна Сеник подтвердила, что костяк подразделения составляют активисты Социал-национальной ассамблеи и что во главе подразделения стоит руководство СНА:
По её же словам, «Азов» приблизительно на 60 % состоит из жителей восточной Украины.

По утверждению лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, батальон частично, «возможно, даже наполовину», состоит из людей, имеющих судимость. По его словам, большинство из них стали жертвами украинской правоохранительной системы и были осуждены несправедливо.

Предельная численность формирования была определена Министерством внутренних дел в 500 человек.
 12 мая 2014 года «Азов» насчитывал не менее 70 бойцов.
 18 мая в Донбасс отправилась вторая группа добровольцев, насчитывавшая 45 человек, в возрасте от 20 до 46 лет, среди них выходцы из Донецка, Днепропетровска, Харькова, Луганска, Киева, а также представители Западной Украины. Часть новобранцев была из партии «Братство» Дмитрия Корчинского и движения «Патриот Украины», часть не состояла ни в каких политических партиях и движениях.
 3 июня 2014 года присягу принесли ещё 40 добровольцев в возрасте от 20 до 30 лет, к этому времени «Азов» насчитывал уже 250 человек. Среди присоединившихся были выходцы из разных регионов Украины, а также один гражданин ИталииВ батальон «Азов» вступили 40 новых добровольцев: украинцы и один итальянец  // Главред. — 2014. — 3 июня.. В числе присягнувших была и группа ультрас киевского футбольного клуба «Динамо»Батальону Азов шлют пополнение на Юго-Восток  // Правые новости, 3 июня 2014. В «Азове» присутствуют представители международной праворадикальной структуры «Misanthropic Division» (MD), сторонники которой также имеются в России и Беларуси.
 На 23 июня численность «Азова» выросла до 500 человек.
 На 9 октября численность «Азова» составляла 800 человек.

 Участие иностранных граждан 

По состоянию на 2014 год в батальоне есть добровольцы из других государств: Швеции, Италии, России, придерживающиеся неофашистских взглядов* , а также Франции, Белоруссии, Канады и Словении. Наличие иностранных добровольцев также подтвердил в июле 2014 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, в штурме Мариуполя в 2014 году принимал участие Микаэль Скилт — активист неонацистской «Партии шведов». Известно также о другом шведе — Северине (Severin) из Гётеборга, открыто назвавшемся корреспонденту национал-социалистом, о 53-летнем итальянце Франческо Фонтане, приехавшем на Украину добровольцем за свой счёт с целью получения боевого опыта и вступившем в «Правый сектор»Киев: против ополченцев воюют иностранные наемники  // Вести.ру, 06.08.2014, и о 47-летнем французе Гастоне Бессоне (по его словам, он придерживается левых политических взглядов, по данным некоторых СМИ, является бывшим десантником, участвовал во многих конфликтах, в том числе в Хорватии и Колумбии).

В связи с этими данными МИД РФ потребовал в 2014 году «…от официальных властей упомянутых стран провести тщательное расследование приведённых фактов и осудить участие наёмников в военных действиях на востоке Украины».

Командир полка Андрей Билецкий в 2014 году подтвердил присутствие в составе «Азова» грузинских добровольцев, а также заявил, что с «Азовом» работают грузинские инструкторы, в своё время занимавшие «высшие посты в спецназе и грузинской армии».

В октябре 2014 года, по заявлению руководителя медицинской части полка Степана Середы, «Азов» был усилен инструкторами иностранных государств, прошедшими школу НАТО и Французский иностранный легион.

Телекомпания Аль-Джазира сообщает об участии по состоянию на 2014 год в батальоне «Азов» добровольцев с неофашистскими взглядами из других государств (Швеции, Италии, России) В батальйоні «Азов» воює росіянин . Итальянский журналист  в газете  писал, что в составе батальона воюют европейские добровольцы (в том числе неофашисты), опубликовав интервью с итальянцем, французом и шведом. В июле Олег Однороженко, называющий себя идеологом Социал-национальной ассамблеи, подтвердил наличие добровольцев из России, Франции, Италии, Беларуси, Канады, Швеции и Словении, а пресс-секретарь батальона «Азов» Анна Сеник в своём интервью подтвердила, что в батальоне есть граждане России, однако она указала, что с целью соблюдения закона всем иностранным бойцам выдано гражданство Украины и они считаются сотрудниками МВД. По сообщению канала НТВ, в одном из видео о проведении «Азовом» операции в Мариуполе на видео от 13 июня 2014 было запечатлено общение бойцов на английском языке, при этом на рукаве у одного из бойцов была замечена нашивка 1-й американской авиационной бригады «Golden Hawks» ().

В конце 2014 года президент Украины Пётр Порошенко лично вручил паспорт Украины и поблагодарил за хорошую службу белоруса Сергея Коротких по прозвищу «Малюта», одного из основателей запрещённой в России неонацистской группировки «Национал-социалистическое общество» и сподвижника «Тесака». Малюта воевал в батальоне «Азов» с момента его формирования в должности командира разведки. В батальоне также принимают участие другие русские националисты, в том числе Роман Железнов («Зухель») из движения «Реструкт» и Александр Паринов («Румын») из банды «БОРН». Железнов был идеологом объединения «Wotan Jugend», провозглашавшего своим единственным лидером Адольфа Гитлера, он стал главой «Русского корпуса» полка.

По данным «Counter Extremism Project», в 2019 году полк дал понять, что больше не принимает иностранцев, поскольку иностранцы могут служить в украинской армии только в качестве контрактников. Однако во время российского вторжения на Украину в 2022 году он снова активно набирал иностранных добровольцев. Кацпер Ренкавек, эксперт по иностранным боевикам из Университета Осло, рассказал CNN в статье от 30 марта, что с начала вторжения им удалось завербовать только 20 иностранных бойцов.

 Вооружение 

 Стрелковое оружие
Автоматы АКМ, АКС-74, Форт-221,
снайперские винтовки СВД,
пулемёты ПКМ и НСВ-12,7.

 Тяжёлое вооружение
Не менее 1 пушки МТ-12, 2 гаубицы Д-30, 4 миномёта 2Б11, а также зенитные установки ЗУ-23-2, гранатомёты РПГ-7.

 Техника
До 4 сентября 2014 года автопарк полка состоял из 2 бронеавтомобилей и нескольких ган-траков на основе грузовых автомобилей. Почти вся эта техника была уничтожена во время боёв под Новоазовском. На июнь 2015 года известно об одном сохранившемся на вооружении полка ган-траке на шасси грузового автомобиля КАМАЗ.

В дальнейшем от волонтёров был получен по крайней мере 1 БТР-60, который впоследствии был передан роте специальной полиции Украины «Восточный корпус» (командир — Ширяев Олег Викторович). Кроме того, в составе полка «Азов» имелись как минимум один БТР-70 и несколько БРДМ-2 разных модификаций. Транспортное обеспечение — грузовые, внедорожные и специальные автомобили, микроавтобусы, а также мотоциклы разных марок, в большинстве своём полученные от волонтёров.

С вхождением в состав Национальной гвардии Украины в сентябре 2014 года полк получил возможность комплектоваться тяжёлой техникой, как и остальные части Нацгвардии.

К январю 2016 года в составе «Азова» имелась танковая рота, вооружённая танками Т-64Б1М, а также на вооружении всего подразделения находились: 5 МТ-ЛБ с установленными ЗУ-23-2, 2 БТР-3, 2 КрАЗ-Шрек, 2 ББМ «Козак-2», 6 KrAZ Spartan, несколько KrAZ Cougar, несколько КрАЗ-5233ВЕ «Спецназ», более десятка Mitsubishi L200Украинское подразделение специального назначения «Азов» продемонстрировало своё оснащение //«Военный информатор», 15.01.2016 и вспомогательный автотранспорт.

В качестве трофеев бойцами полка были захвачены один БТР-80 и один повреждённый Т-64, но сведений о принятии их на вооружение полка нет.

 Деятельность 

 Противостояние в Мариуполе 

Батальон «Азов» принимал активное участие в развернувшихся в Мариуполе событиях, связанных с вооружённым конфликтом на востоке Украины, начиная с 6 мая 2014 года:
 6 мая в районе посёлка Мангуш в ходе боестолкновения с повстанцами был захвачен в плен министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов и убит один из его сопровождавших. Один боец батальона был ранен.
 В ночь с 7 на 8 мая батальон был введён в Мариуполь, личный состав участвовал в арестах противников украинских властей, а затем занял здание городской администрации и приступил к разбору баррикад в центре города.
 Утром 9 мая батальон «Азов» участвовал в боях за освобождение центра города Мариуполь, проник во внутренний двор и освободил первый этаж городского отдела милиции, после чего несколько бойцов батальона были задержаны и разоружены военнослужащими прибывшего подразделения внутренних войск МВД Украины. В ходе боя был застрелен боец батальона Родион Добродомов и ранен другой боец Александр Кондрашев. Позднее заместитель командира батальона Ярослав Гончар объявил сотрудников мариупольской милиции предателями.
 16 мая 2014 батальон был выведен из Мариуполя в Бердянск, где 20 мая 2014 было объявлено о наборе новобранцев и проведены тактические учения и стрельбы.
 23 мая командование батальона выдвинуло ультиматум повстанцам ДНР, потребовав в течение 24 часов разобрать блокпосты вокруг городов Шахтёрск, Торез и Снежное, и пообещав в противном случае провести «жёсткую зачистку».
 26 мая бойцы батальона предположительно ликвидировали базу повстанцев на территории дачи Людмилы Янукович в посёлке Урзуф, где, по словам Олега Ляшко, был обнаружен склад с оружием повстанцев. По словам Ярослава Гончара, никакого склада с оружием на даче Людмилы Янукович не нашли, вместо этого был захвачен и на протяжении суток удерживался в заложниках управляющий дачным хозяйством.
 12 июня бойцами батальона в результате спецоперации в центре Мариуполя был захвачен самопровозглашённый «народный мэр» Мариуполя Александр Фоменко (КПУ) и сопровождавшие его руководитель «комитета ДНР Мариуполя» Николай Лисогор и активист ДНР Сергей Зимницкий.
 13 июня бойцы батальонов «Азов» и «Украина» при поддержке украинских силовиков и бронетехники вошли в городской центр Мариуполя, контролируемый Народным ополчением Донбасса. В результате операции НОД понесло потери (данные разнятся), имелись раненые и убитые среди украинских силовиков. Над административными зданиями Мариуполя были подняты украинские флагиНацгвардия сообщила о задержании более тридцати человек в Мариуполе  // Вести. UA. — 2014. — 13 июня.. Во время данной операции на стороне «Азова» принимал участие шведский неонацист Микаель СкилтНа стороне украинского батальона «Азов» воюет шведский националист (ВИДЕО)  // РИА «Новый Регион», 13.06.14.
 По утверждению главы МИД РФ Сергея Лаврова, участники батальона принимали активное участие в нападении на посольство России в Киеве 15 июня. Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов в соцсети Facebook назвал слова Лаврова «бредом».
 С 10 августа «Азов» принял участие в боях за Иловайск, против войск «прорвавшихся в Украину с территории РФ» — по словам Игоря Мосийчука. При этом погиб боец батальона Николай Березовой, муж Татьяны Черновол. 25 августа батальон покинул Иловайск и был направлен на оборону Новоазовска и Мариуполя.
 В конце августа бойцы «Азова» наряду с украинскими военнослужащими и пограничниками участвовали в обороне Мариуполя от вооружённых сторонников ДНР.
 С февраля 2015 года полк вместе с ВСУ участвовал в боях к востоку от Мариуполя, в ходе которых восстановил правительственный контроль над Павлополем и Широкино.
 До 20 октября 2016 года в ходе боевых действий отдельный полк специального назначения «Азов» в общей сложности потерял погибшими 27 человекПолк патрульної служби міліції особливого призначення «Азов»  Книга пам’яті полеглих за Україну.

 Участие в политических акциях 
19 января 2015 «Азов» сорвал акцию памяти левых — убитых в 2009 году адвоката-правозащитника Станислава Маркелова и антифашистки Анастасии Бабуровой. Им препятствовали в проведении шествия, избили одного из активистов. В ответ на бурную дискуссию в социальных сетях командир «Азова» Андрей Билецкий заявил, что «Азову» вообще нет дела до внутренних российских конфликтов, однако обвинил организаторов акции в сотрудничестве с пророссийскими сепаратистами, предупредив, что «не сможет сдерживать справедливого гнева своих товарищей».

25 января 2015 года на сайте «Азова» был опубликован отчёт о «рейде по выявлению нелегальных мигрантов» в городе Белая Церковь, проведённом совместно с полицией, которую в Киевской области к тому времени возглавил бывший заместитель командира «Азова» Вадим Троян. Бойцы вламывались в квартиры, где жили чернокожие люди, проверяли их документы, снимал свою акцию на видео. Через несколько дней на сайте «Азова» появился материал против «исламской экспансии» во Львове — так было обозначено расселение крымских татар, уехавших из Крыма после его присоединения к России. Автор назвал просьбу об учреждении мечети во Львове недопустимым «испытанием терпимости сограждан». В ответ на волну возмущения в либеральной прессе пресс-секретарь «Азова» подтвердила: «Мы выступаем за то, чтобы Крым был украинским, а не татарским».

 Вторжение России на Украину 
Как отмечает издание France 24, полк «Азов» находится в центре пропагандистской войны между Россией и Украиной. France 24 сообщает, что «Азов» публикует в Telegram заявления о победе, которые «часто сопровождаются видео горящих российских танков», и называет русских «настоящими фашистами». Аналитик Центра прав человека ЗМИНА в Киеве Вячеслав Лихачёв заявил, что «Азов» во время войны действует так же, как и другие полки, «но с пиаром получше».

 Бои за Мариуполь 

В ходе российского вторжения на Украину командир «Азова» Денис Прокопенко 7 марта 2022 года в видеообращении призвал закрыть небо над Украиной и предотвратить гуманитарный коллапс в Мариуполе, так как «враг нарушает правила войны, обстреливает гражданских и разрушает инфраструктуру города, так же подвергает мариупольцев геноциду».

11 мая в генштабе сообщили, что деблокада Мариуполя военным путём затруднена, это может привести к значительным потерям. В Мариуполь доставляли боеприпасы, средства связи и медикаменты, но эта возможность исчезла после того, как информация про это стала публичной. Россияне предотвратили поставки заблокированным подразделениям Мариуполя. Силы обороны потеряли личный состав и ЛА, какие эвакуировали раненых с «Азовстали».

«Азов» участвовал в обороне блокадного Мариуполя, главная оборонительная позиция полка — металлургический комбинат Азовсталь. 20 мая, на 86-й день обороны Мариуполя, остатки гарнизона, согласовано с руководством, прекратив сопротивление, сдались в плен российским войскам.

Родственники пленных бойцов «Азова» сообщили, что не получили от Украины никакой информации о них. Те, с кем удалось связаться, говорили о приемлемых условиях содержания.

25 августа 2022 года Киевский городской совет на заседании 25 августа переименовал 95 улиц, среди них улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка «Азов».

 Участие в обмене пленными 
29 июня 2022 года состоялся обмен военнопленными по формуле «144 на 144». На Украину вернулось около 40 «азовцев».

21 сентября 2022 года украинские СМИ стали сообщать, что в ходе очередного обмена военнопленными на Украину вернулось 215 военнослужащих. Среди возвращённых — 108 членов «Азова», включая пять командиров, участвовавших в боях на «Азовстали»: Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламар «Калина», Денис Шлега, Олег Хоменко. По словам Владимира Зеленского и Андрея Ермака, командиры «Азова» были обменяны на 55 российских военнослужащих, а все остальные — на Виктора Медведчука.

 Политические взгляды военнослужащих полка 

Командование
Первый командир «Азова» подполковник Андрей Билецкий по состоянию на 2014 год является также главой организаций СНА (Социал-национальная Ассамблея) и «Патриот Украины». Билецкий считает, что историческая миссия украинской нации — «возглавить крестовый поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков». Билецкий отрицает, что он это утверждал.

Экс-заместитель командира «Азова» Однороженко — один из лидеров СНА по состоянию на 2014 год. Считает необходимым восстановление доминирования белой расы в странах с «небелым населением». По словам Однороженко, политическая платформа «Азова» — нациократия, правительственная система, предложенная ОУН в 1930-х — 1940-х годах.

Политолог Антон Шеховцов в интервью 2014 года отмечает, что добровольческие батальоны подчиняются Министерству внутренних дел и являются опорой регулярной армии в борьбе с сепаратистами. Хотя, как и в любой армии, в большинстве батальонов есть правые экстремисты, батальон «Азов» выделяется своим открытым правым экстремизмом, члены которого не разделяют демократических взглядов. Украинская власть в 2014 году является для них врагом.

Билецкий покинул полк в октябре 2014 года. В 2017 году Однороженко заявил, что покинул полк за полтора года до этого, и раскритиковал полк за то, что тот изменил свою идеологию, став более мейнстримовым и менее радикальным. Антон Шеховцов писал в 2020 году, что ультраправое руководство покинуло полк.

Украинско-американский журналист-расследователь Алексей Кузьменко, специализирующийся на украинских ультраправых, критикуя утверждения Шеховцова, заявляет, что полк по-прежнему тесно связан с порождённой им партией «Национальный корпус» и с более широким «Азовским движением» и что между ними практически невозможным провести чёткую грань.

По словам Адриена Нонжона из INALCO, естественно, что между полком и партией «Национальный корпус» существуют отношения, поскольку в «Национальный корпус» входят ветераны полка «Азов». Однако, по его словам, эти отношения носят неформальный характер, а организации являются отдельными и не имеют одинаковых целей. Кацпер Рекавек из Университета Осло говорит, что «Азовское движение» любит говорить о полке как о «своем». Однако оно не имеет контроля над полком и не вербует людей в полк «Азов». Хотя сам командир полка Денис Прокопенко, по словам Кузьменко, входит в ядро «Азовского движения», а лидер движения и бывший командир полка Билецкий находит спонсоров, которые вкладывают деньги в полк. А соавтор Кузьменко Майкл Колборн утверждает, что попытки разделить полк «Азов» и более широкое ультраправое «Азовское движение» являются неубедительными, но полк и движение по-прежнему должно рассматривать как целое. И потому такая воинская часть, как полк «Азов», должна быть расформирована.

Солдаты

На 2014 год часть участников полка открыто декларировали нацистские, расистские и антисемитские взгляды. По оценке репортёра Александра Сибирцева примерно половина бойцов, в частности 2 добровольца из России, имели татуировки с нацистской и скинхедской символикой: свастики, руны СС, гербы Третьего рейха; «между тем добрая половина бойцов … совсем не в восторге от национал-социалистских симпатий своих соратников». По мнению политолога Вячеслава Лихачёва, несмотря на то, что набор членов подразделения происходил во многом посредством структур и информационных ресурсов неонацистских и других праворадикальных организаций, неонацистские взгляды исповедует меньшинство бойцов: будучи одним из первых боеспособных добровольческих подразделений, «Азов» привлек к себе многих людей, движимых патриотическими, а не идеологическими мотивами. Лихачёв заявил, что ему известны свидетельства о том, что в «Азове» служили и некоторые сторонники «левацкой антифашистской идеологии», и один еврей. Как «меньшинство» оценила количество убеждённых неонацистов в подразделении и Дина Ньюман, основываясь на данных «многочисленных репортажей».

Заявление о фашистских и неонацистских взглядах участников полка было сделано в конгрессе США 10 июня 2015 года по инициативе конгрессменов Джона Коньерса и Теда Йохо. В результате Соединённые Штаты отказали Украине в предоставлении ПЗРК и тренировочной помощи полку.

В свою очередь, руководство полка и правительственные украинские чиновников отрицают, что представители организации имеют какие-либо неонацистские или расистские убеждения; хотя в марте 2015 года пресс-секретарь «Азова» Андрей Дьяченко в интервью USA Today сделал заявление, что от 10 % до 20 % членов группы являются нацистамиHow Many Neo-Nazis Is the U.S. Backing in Ukraine? , The Daily Beast (6 September 2015).

В 2017 году журнал Foreign Affairs написал, что после того, как полк стал частью Национальной гвардии, украинское правительство провело проверку биографий, чтобы исключить из состава полка неонацистов. В 2019 году политолог Богдан Бен написал, что поскольку полк «Азов» был полком Национальной гвардии Украины, у него не было никакой особой идеологии или отбора по идеологическим критериям, или предпочтения новобранцев с какой-либо определённой идеологией.

По словам эксперта в статье Bayerischer Rundfunk от 2022 года, существует «постановление о несовместимости», которое означало, что действующие бойцы не могли вступить в ультраправую политическую партию «Национальный корпус», которую основал Билецкий, бывший командир полка.

 Символика 

На шевроне полка в верхней его части находится символ «Идея Нации» — наложенные друг на друга украинские буквы «I» () и «N» (. Ранее использовалась в качестве идентифицирующего символа украинскими неонацистскими организациями, такими как «Социал-Национальная Ассамблея» и «Патриот Украины». Также, по данным организации, похожие символы встречались в украинской геральдике, в частности на гербах Билецких и БилыковичейІдея Nації: символіка і традиція // Соціал-Національна Асамблея, и при выборе символа, по словам Андрея Билецкого, «мы руководствовались исключительно украинским его содержанием без ссылок на средневековую немецкую геральдику, а тем более — на символику национал-социалистической Германии», также, по его мнению, их начертание различается визуально. В прошлом служил официальной символикой Социал-Национальной партии Украины.

Критики отмечают, что этот символ является вариантом символа Вольфсангель («волчьего крюка»), который использовался нацистской Германией, в частности на эмблеме 2-й танковой дивизии СС «Рейх» и используется в современном неонацизме. Журналист Reuters Габриэла Бачинска отмечает, что «символ напоминает чёрную свастику на жёлтом фоне».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2014 году в интервью украинскому журналу «Фокус» отрицал нацистскую принадлежность знака, заявляя, что «Вы ошибаетесь. Эта эмблема — в том числе и эмблема Нобеля, хотя в действительности эмблема представляет собой обычную латинскую букву N, которая заключена в овал. Во многих европейских городах этот знак можно увидеть на гербах городов», а также подчеркнул, что «И всякий, кто скажет мне, что эти ребята проповедуют нацистские взгляды, носят свастику и так далее, — откровенно врёт и занимается дурью. Я много часов провёл с бойцами „Азова“ в разговорах. Нет там ни нацизма, ни свастик»Глава МВД Украины встал на защиту символики батальона «Азов»  // Lenta.ru, 30.08.2014.

Также использовалась версия эмблемы «Азова», на которой руна изображена на фоне эзотерического знака — «Чёрное солнце» (), применявшегося в качестве символа национал-социалистами.

По мнению Кацпера Рекавека из Университета Осло, одним из мотивов использования символов, связанных с нацизмом, в 2014 году было желание «троллить» русских во время войны в Донбассе. В 2022 году политолог Андреас Умланд говорит, что символы полка потеряли ассоциацию с нацизмом на Украине, а также отмечает, что такие символы, как вольфсангель, не имеют такой четкой ассоциации с нацизмом, как другие, например, свастика. Политолог Иван Гомза говорит, что символика полка вместо этого стала ассоциироваться с успешным боевым подразделением, которое защищает Украину.

Один из вариантов шеврона полка «Азов» в 2014 году представлял собой нарукавный знак с изображением плакатного типа — человеческие фигуры с оружием в руках на фоне государственного трезуба с надписью «Чёрный Корпус» (), название, содержащее, по мнению политологов Вячеслава Лихачёва, Антона Шеховцова и журналиста Владислава Мальцева, прямую отсылку к одноимённому изданию СС Das Schwarze Korps.

В сентябре 2014 года немецкий телеканал ZDF в репортаже о вооружённом конфликте на востоке Украины показал нескольких бойцов батальона «Азов», на касках которых были изображены руны «зиг»:  и свастика. Эту информацию также подтвердил норвежский корреспондент телеканала TV2 Ойстен Боген в интервью американскому телеканалу NBC.

В 2022 году журналист-расследователь Майкл Колборн заявил, что использование неонацистской символики в полку значительно сократилось.

 Командование 
Командиры:
 Андрей Билецкий (май — октябрь 2014)
 Игорь Михайленко (октябрь 2014 — август 2016)
 Максим Жорин (август 2016 — сентябрь 2017)
 Денис Прокопенко (с сентября 2017)

Начальники штаба:
 Вадим Троян (июнь — октябрь 2014)
 Андрей Клос (; октябрь — ноябрь 2014)
 Владислав Соболевский (ноябрь 2014 — сентябрь 2017)
 Игорь Клименко (с сентября 2017)

 В российской пропаганде 
Полк «Азов» является центром пропагандистской войны между Киевом и Москвой. Российская пропаганда утверждает, что одной из целей вторжения России на Украину в 2022 году является «денацификация» Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал «Азов», чтобы оправдать бомбардировку родильного дома в Мариуполе, заявив, что полк «Азов» «и другие радикалы» укрываются в родильном доме.

«В 2014 году у батальона действительно было крайне правое происхождение, крайне правые расисты основали батальон». Но с тех пор он стал «деидеологизированным» и регулярным боевым подразделением, сказал Андреас Умланд из Стокгольмского центра восточноевропейских исследований.

«Термины „нацизм“ и „фашизм“ в российском дискурсе являются абсолютным злом, с которым нельзя договариваться», — сказал Сергей Федюнин, политолог из Национального института восточных языков и цивилизаций Франции. «Единственный вариант — сражаться и уничтожить его».

Российская пропаганда также использует украинских националистов, которые воевали с Советской Россией после 1945 года, и их лидера Степана Бандеру, который сотрудничал с нацистской Германией.

Старший советник Проекта по противодействию экстремизму отмечает, что игнорирование западной прессой опасных организаций, таких как Русское имперское движение или частная военная компания Вагнера, в то же время сосредотачиваясь на «Азове», прекрасно вписывается в стратегию путинской военной пропаганды и служит для того, чтобы навредить украинскому народу, который западная пресса пытается защитить.

«Российские государственные СМИ, если быть точным, долгое время преувеличивали роль ультраправых в Украине. Вспоминая старую советскую пропаганду разговорами о бандеровцах и тому подобном, современные российские государственные СМИ часто использовали поверхностное и вводящее в заблуждение освещение, чтобы представить Украину как некое место, которое находится на грани буквального захвата нацистами. Однако проблема — и то, что было особенно ясно в течение многих лет, — заключается в том, что на Украине действительно существует серьёзная ультраправая проблема, и что это не просто плод воображения гиперактивных российских государственных СМИ», — пишет журналист-расследователь Майкл Колборн, специализирующийся на украинских ультраправых. Колборн считает, что происходящее в последние годы в России гораздо ближе к нацизму, против которых, как утверждает Путин, он борется в Украине. Несмотря на некоторые различия, Россия по идеологии гораздо ближе к нацизму, чем кто-либо хотел бы признать.

«Азов» часто вспоминается для создания так называемого «мифа украинского фашизма», который Россия использует для отвлечения от своих зверств в Украине. Утверждения РФ о распространенности неонацизма в Украине давно критикуются в том числе украинской еврейской общиной, а тысячные неонацистские формирования находятся среди вторгшихся на Украину сил РФ в 2022 году. Миф о нацистах из Азова, по причине незнания местной специфики, проник в академическую среду, а из этих поверхностных или устаревших исследований и в западную журналистику.

 Критика и обвинения в нарушении прав человека 

В 2014 году бывший заместитель командира батальона Ярослав Гончар, поясняя свою версию ухода из батальона, рассказал, что за несогласие с мародёрскими действиями и открытой поддержкой национал-социализма в батальоне его пытали.Мережеве видання Рід " Український Соціал-Націоналізм — «Соціал-Націоналізм піднімає на щит усі давні Українські Арійські цінності, забуті в сучасному суспільстві» В интервью журналу «Репортёр. Украина» Гончар заявил: 

В то же время, по версии командования «Азова», Ярослав Гончар самовольно участвовал 9 мая 2014 года в организации неудачного штурма Мариуполя и за это был отчислен из «Азова».«Азов» відхрестився від критика АТО Ярослава Гончара // 5 канал

В 2014 году британская газета The Telegraph назвала батальон неонацистским, а также отметила, что привлечение формирований, подобных батальону «Азов», к войне на востоке Украины «должно приводить европейцев в ужас», поскольку «источники их финансирования туманны, подготовка несовершенна и занимает всего две недели, а идеология должна настораживать».

Согласно отчёту британской некоммерческой организации «Центр противодействия цифровой ненависти» в 2020 году, радикалы организации «Азов» активно используют социальные сети для продвижения своей идеологии в западных странах.

 Идеология 
Журналист USA Today Орен Дорелл, посетивший место расположения полка, отмечает, что пресс-секретарь «Азова» Андрей Дьяченко заявлял ему в 2015 году, что около 10—20 процентов воюющих в подразделении бойцов являются нацистами.

10 июня 2015 года Палата представителей Конгресса США поддержала поправку членов палаты Джона Коньерса и Теда Йохо № 2685, запрещающую использование средств Департамента обороны США для «предоставления оружия, обучения или другой поддержки батальона „Азов“». Поясняя свою поправку, Коньерс, со ссылкой на издания Foreign Policy, The New York Times, The Guardian и Associated Press, охарактеризовал «Азов» как неонацистское, фашистское, расистское и антисемитское подразделение и отметил, что после окончания военных действий подобные организации будут представлять существенную угрозу украинскому правительству и народу. В 2015 году под давлением Пентагона Конгресс США не стал вводить такой запрет, однако при принятии очередного бюджета в 2017 году такой запрет был введён«Consolidated Appropriations Act, 2017»  — «Sec. 8131. None of the funds made available by this Act may be used to provide arms, training, or other assistance to the Azov Battalion». В свою очередь 12 июня 2015 года представители полка «Азов» на своей странице в социальной сети Facebook заявили, что они «крайне удивлены и возмущены такими заявлениями. Наш полк всегда стоял на позициях патриотизма и никогда не апеллировал ни к каким другим мировым идеологическим течениям».

В октябре 2019 года несколько десятков членов конгресса США во главе с Максом Роузом обратились в Госдепартамент с предложением занести полк Азов в . В обращении полк охарактеризован как ультранационалистическая организация.

В июне 2021 года группа сенаторов Франции потребовала от министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана отреагировать на деятельность неонацистских движений на Украине — в частности, таких организаций, как вооружённое подразделение «Азов».

В интервью израильской газете Гаарец в 2022 году заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар отрицал, что члены полка носили свастики или другие нацистские знаки отличия, и подчеркивал статус «Азова» как воинской части.

2 августа 2022 года Верховный Суд РФ на основании майского обращения Генпрокуратуры признал «Азов» террористической организацией. За участие в «Азове» предусмотрена уголовная ответственность до 20 лет лишения свободы. Имущество организации подлежит конфискации.

 Нарушения прав человека 

В отчёте ООН «Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине» задокументирован случай похищения в мае 2014 года бойцами батальона «Азов» женщины, которую подвергали избиениям, пыткам и запугивали угрозами группового изнасилования.

В 14-м отчёте управления верховного комиссара ООН описан случай группового изнасилования бойцами батальонов «Азов» и «Донбасс» умственно отсталого инвалида в 2014 году, что привело к значительному ухудшению его состояния здоровья и госпитализации в психиатрическую клинику. По данным управления число насильников составляло от 8 до 10 человек. Этот случай вместе с рядом других преступлений сексуального характера привлёк внимание межфракционного депутатского объединения Украины «Запрещено запрещать». В этом же отчёте ООН (п. 59) задокументирован случай взятия под стражу бойцами батальона одного из жителей Мариуполя. 28 января 2015 года он был помещён в подвал спортивной школы № 61 в Мариуполе, где его удерживали до 6 февраля. По его словам он был подвергнут допросам, избиениям и пыткам. Его пытали электрическим током, с помощью противогаза, воды, а также — приковывая наручниками к металлическому турнику и оставляя висеть на нём. Только 7 февраля 2015 года, после получения признаний в противоправной деятельности он был передан в мариупольское управление СБУ, где его задержание было оформлено официально.

В 13-м отчёте управления верховного комиссара ООН (п. 25 и п. 161) зафиксированы множественные случаи участия бойцов батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ в грабежах собственности гражданского населения в 2014 и 2015 годах.

В отчёте управления верховного комиссара ООН по правам человека, который посвящён ответственности за убийства на Украине с января 2014 года по май 2016-го описан случай (п. 8) убийства бойцами батальона «Азов» местного жителя Владимира Лобача, произошедший 8 мая 2014 года в населённом пункте Решетиловка Полтавской области. Во время следования колонны батальона через посёлок на заправочной станции возникла словесная перепалка с личным составом «Азова», в результате которой В. Лобач был застрелен. Когда полтавский прокурор и глава отдела внутренних дел прибыли на разбирательство, то они подверглись угрозам со стороны сотрудников «Азова» и вынуждены были покинуть место преступления.

В опубликованном в 2016 году правозащитной организацией Amnesty International '' отчете о похищениях, пытках, и неправосудных арестах в Восточной Украине, отмечаются заслуживающие доверия обвинения против личного состава батальонов «Азов» и «Айдар» в вопиющих злоупотреблениях (использование пыток, внесудебное заключение под стражу и т. п.).

См. также 

 Днепр (батальон)
 Донбасс (батальон)
 20-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Народная армия. Все о добровольческих батальонах, воюющих на Донбассе (ФОТО)
 Проправительственные украинские добровольческие формирования на Донбассе по информации «Львовской газеты»
 События в Мариуполе (ФОТО), 13 июня 2014 года
 Неоголошена війна. Записки документаліста. Фільм шостий. "Батальйон «Азов». // «Первый национальный» 11 июля 2014 года
 Павел Шеремет, Дмитрий Ларин. Полк «Азов». Между старой и новой армией // «Украинская правда», 16.04.2015
 Денис Горбач, Олесь Петик. Восхождение «Азова». — openDemocracy. — 12.02.2016.
 Анна Гриценко. От Донбасса до «Азова»: украинское досье БОРН. // Політична критика. — 24.02.2015.
 Ukraine’s Hyper-Nationalist Military Summer Camp for Kids // NBC News, 14.07.2017
 Интервью Андрея Билецкого // В гостях у Дмитрия Гордона. 2019.
 Герой Украины командир полка «Азов» Прокопенко. Вся правда о стертом с лица земли Мариуполе на YouTube // В гостях у Дмитрия Гордона. 26 марта 2022 года.
 Герой Украины командир полка «Азов» Прокопенко. Ситуация в Мариуполе, уничтожение россиян, драмтеатр на YouTube // В гостях у Дмитрия Гордона. 31 марта 2022 года.
 Начальник штаба Азова Кротевич. Азовсталь, предательство, плен // В гостях у Дмитрия Гордона. 24 октября 2022 года.
 
 От Бандеры до «Азова»: отвечаем на главные вопросы об украинском национализме

Воинские части и формирования, созданные в 2014 году
Вооружённые силы Украины во время вооружённого конфликта на востоке Украины
2014 год в Донецкой области
Министерство внутренних дел Украины
Ультраправые
История Украины после 1991 года
Пропаганда в России во время российско-украинской войны
Пропаганда на Украине
Появились в 2014 году на Украине